Павел Петрович Васильев:
 Васильев, Павел Петрович (1845 — не ранее 1895) — богослов, церковный историк, педагог.
 Васильев, Павел Петрович (1908—1992) — театральный режиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1950).